Het seizoen 1987/88 van de Nederlandse Eredivisie was het 32ste seizoen waarin onder de KNVB-vlag een professionele Eredivisie werd gevoetbald.

In het voorgaande jaar waren Excelsior, Go Ahead Eagles en SC Veendam gedegradeerd. Hiervoor in de plaats kwamen DS '79, FC Volendam en Willem II.

PSV werd  werd voor het derde jaar op rij landskampioen. Het was de tweede club in de Eredivisie die dit lukte, na Ajax. DS '79, AZ en FC Den Haag degradeerden naar de Eerste divisie.

De competitie werd net als in seizoen 1986/87 afgesloten met een nacompetitie om een plek in de UEFA Cup. Periodekampioenen waren PSV, Ajax, FC Twente en FC Groningen. Omdat Ajax en PSV reeds geplaatst waren voor Europees voetbal, werden hun plaatsen ingenomen door Willem II en VVV. Groningen werd winnaar, met één punt voorsprong op Twente en Willem II en twee punten voorsprong op VVV.

Teams

Eindstand

Legenda

Uitslagen

Nacompetitie voor de UEFA Cup

Eindstand

Legenda

Uitslagen

Topscorers

Toeschouwers 
 Naar de 306 wedstrijden kwamen totaal 2.076.000 mensen kijken, een gemiddeld toeschouwersaantal van 6784 per wedstrijd. Hiermee is dit een van de slechtst bezochte seizoenen van de eredivisie geweest.

Externe links 
 Eredivisie
 KNVB

Eredivisie (mannenvoetbal)
Competitievoetbal 1987/88